Dams ist der Familienname folgender Personen:

 Catrin Dams, deutsche Synchronsprecherin
 Erich Dams (~19./20. Jahrh.), deutscher Botaniker
 Friedrich Dams (1799–1877), deutscher Theaterschauspieler und Sänger (Tenor)
 Niklas Dams (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Peter Dams (* 1942), deutscher Altphilologe
 Theodor Dams (1922–2013), deutscher Agrar- und Wirtschaftswissenschaftler
 Vok Dams (* 1938), deutscher Unternehmer

DAMS steht für:
 DAMS, französischer Rennstall

Siehe auch:
 Daems
 Dahms
 Dam